Benjamin  Alazraki est un acteur français né le  à Pont-du-Château.

Biographie 

Benjamin Alazraki est un comédien originaire de la région de Clermont-Ferrand. Arrivé à Paris en 1995 il commence sa carrière professionnelle par de petits boulots et de la figuration. Beaucoup de pubs télé aussi. Et il joue au théâtre assez rapidement ( troupe du cerf volant Avignon 97 où il rencontre Manon Rony, Sotha et l’équipe du café de la gare. Aujourd’hui dans sa 11eme pièce au café de la gare avec On en est là de Jeremy Manesse

Il a notamment travaillé avec Xavier Letourneur ( J’aime beaucoup ce que vous faites , Amour et chipolatas )

Gilles Dyrek ( Noel au balcon, gagnant gagnant, La touche étoile )

David Friszman ( Radicale )

Filmographie

Cinéma 
 1997 : Petits Désordres amoureux
 1999 : Ma petite entreprise : Benjamin, l'ouvrier stagiaire
 2000 : Mademoiselle : le serveur du dîner
 2004 : Un vrai bonheur
 2011 : Un plan parfait
 2012 : Nénette
2019 : Le retour de Richard 3 par le train de 9h24

Télévision 
 2001 : Commissariat Bastille :
 2002 : Hep Taxi !
 2003 : La Crim'
 2004 : Louis Page - Épisode 1x11 "Affaires secrètes" : Père Marc
 2004 : Affaires secrètes
 2006 : La Dame d'Izieu
 2007 : Voici venir l'orage : Nicky
 2007 : La Traque : Michel
 2008 : Que du bonheur ! : Stéphane, le premier mari de Valérie.
 2008 : Mon père dort au grenier de Philippe Bérenger
 2008 : RIS police scientifique
 2013 : RIS police scientifique
 2016 : Plus belle la vie : Thierry Litwak 
 2016 : Nicolas Le Floch - Épisode 6x02 "Le noyé du Grand Canal" : Faucillon 
 2016 : Dans les coulisses du Traité de Rome de Martin Fraudreau 
 2017 : L'affaire Wiktorska d'Éléonore Faucher : Alain Lepache
 2020 : Un si grand soleil : Maître Collin

Doublage 
 2006 : Cold Prey
 2008 : Manhunt
 2010 : Cold Prey 3
 Fruits Basket

Publicités 
 Française des jeux (Parions sport)

Notes et références

Liens externes 

Acteur français de cinéma
Naissance en février 1972
Naissance dans le Puy-de-Dôme
Acteur français de télévision
Acteur français de doublage